Слоно́вка — топоним:

 Слоновка — село в Новооскольском районе Белгородской области.
 Слоновка — село в Шарлыкском районе Оренбургской области.
 Слоновка — река в Тернопольской, Ровенской и Львовской областях Украины.